US Open 2012 – gra pojedyncza dziewcząt – zawody singlowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 2–9 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2012
US Open – gra pojedyncza dziewcząt